Distrikt Chiara bezeichnet folgende Distrikte in Peru:

 Distrikt Chiara (Andahuaylas), Distrikt in der Provinz Andahuaylas (Region Apurímac)
 Distrikt Chiara (Huamanga), Distrikt in der Provinz Huamanga (Region Ayacucho)